Als Dispersionsmaß wird bezeichnet
 Kennzahl einer Stichprobe in der deskriptiven Statistik, siehe Streuung (Statistik)
 Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, siehe Dispersionsmaß (Stochastik)
 Dispersionsmaß (Astronomie): über die Beobachtungsdistanz integrierte Elektronendichte